

Cinema 
 Charlot in campagna (Sunnyside) – film del 1919 diretto da Charlie Chaplin
 Cacciatori della notte (Sunnyside) – film del 1979 diretto da Timothy Galfas

Geografia 
 
 Sunnyside – paese della Divisione No. 1, Terranova e Labrador
 
 Sunny Side – comune della Contea di Spalding, Georgia
 Sunnyside – census-designated place della Contea di Ware, Georgia
 Sunnyside – census-designated place della Contea di Clackamas, Oregon
 Sunnyside – città della Contea di Carbon, Utah
 Sunnyside – città della Contea di Yakima, Washington
 Sunnyside – quartiere del Queens, New York.
 Sunnyside –  census-designated place (CDP),  nello stato della California
 Sunnyside-Tahoe City –  census-designated place (CDP),  nello stato della California